Ферзь — термин, который может означать:

 Ферзь — самая сильная шахматная фигура;
 Ферзь — фигура в нескольких вариантах японской игры сёги, аналогична обычному шахматному ферзю;
 «Ферзь» — персонаж российского военно-исторического фильма «Праведник», сыгранный Евгением Ткачуком